Мурысев — фамилия. Известные носители:

 Мурысев, Александр Александрович (род. 1984) — российский самбист.
 Мурысев, Александр Сергеевич (1915—1962) — советский партийный и государственный деятель.